Pleiochaeta är ett släkte av svampar. Pleiochaeta ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleiochaeta